Il doppio  del Barcelona Open Banc Sabadell 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti ai quarti di finale da David Marrero e Fernando Verdasco.

Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Daniel Nestor per 5-7, 7-67, [10-4].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (ritirati)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)

  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Wildcard

  Gerard Granollers-Pujol /  Albert Montañés (primo turno)

  Albert Ramos /  Tommy Robredo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2013
ATP World Tour 2013